Klosterkirche Seligenthal steht für
Klosterkirche Seligenthal (Landshut)
Klosterkirche Seligenthal (Sieg)